Гуменний — українське прізвище.

 Гуменний Володимир Лук'янович — український художник.
 Гуменний Володимир Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуменний Ігор Володимирович (1956) — український дипломат.
 Гуменний Ігор Григорович (1967) — український підприємець.
 Гуменний Руслан Петрович (* 1993) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуменний Сергій Євгенійович (1992) — український спортсмен, академічний веслувальник.
 Гуменний Юрій Степанович (* 1947) — художник, місто Миколаїв, заслужений художник України.

Примітки 

Українські прізвища